

Сент-Девід — селище, штат Іллінойс
 Сент-Девід — переписна місцевість, штат Аризона